Gamers’ Choice Award steht für folgende Spielepreise:

 International Gamers Award
 RPGA Gamer’s Choice Award der Role Playing Game Association
 Gamers’ Choice Awards, Preis bei den Origins Award, amerikanischer Spielepreis